Sadovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Sadovo, kommun, Plovdiv, 
 Sadovo (ort), Plovdiv, Obsjtina Sadovo, 
 Sadovo (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Chadzjidimovo, 
 Sadovo (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Avren, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar